Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Tata Maharashtra Open 2018. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nehmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 30. bis 31. Dezember 2017 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
  (PDF; 54 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Pune